The Night Before Christmas peut faire référence à :

 l'autre titre de la nouvelle  de Nicolas Gogol, publiée dans Les Soirées du hameau ;
 The Night Before Christmas (1913), une adaptation de Christmas Eve réalisée par Ladislas Starewitch ;
 , une adaptation de Christmas Eve produite par les Soyuzmultfilm Studio.

 l'autre titre du poème A Visit from St. Nicholas, publié anonymement et attribué soit à Henry Livingston Junior, soit à Clement Clarke Moore.
 , film de Edwin S. Porter pour l'Edison General Electric Company ;
 The Night Before Christmas (1912) adaptation par Van Dyke Brooke ;
 The Night Before Christmas (film, 1933), un court métrage d'animation américain, de la série des Silly Symphonies réalisé par Wilfred Jackson ;
 The Night Before Christmas (1941), un Tom et Jerry, court-métrage animé américain, réalisé par William Hanna et Joseph Barbera.

 The Night before Christmas (1941), comédie en trois actes de Laura et S.J. Perelman ;
 The Night Before Christmas (1968), une émission télévisée ;
 The Night Before Christmas (1994), un moyen métrage d'animation de Diane Eskenazi ;
 The Night Before Christmas (1994), un court métrage de Jerry A. Vasilatos aussi nommé Solstice :
 The Night Before Christmas (album), un album de David Hasselhoff.